Bash () — многозначный термин:

 bash (Bourne again shell) — командный интерпретатор в UNIX-системах.
 bash.org — англоязычный развлекательный сайт с коллекцией фрагментов электронной переписки, присланных пользователями.
 bash.im — Цитатник Рунета — русскоязычный сайт-аналог bash.org.

См. также